Ла Харана има више значења:

 Ла Харана (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Харана (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Харана, Ел Нортењо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику